Ингман — финская фамилия. Известные носители:
 Ингман, Лаури (1868—1934) — финский политический и религиозный деятель.
 Ингман, Сантери (1866—1937) — финский писатель.

См. также 
 Ингманн